Патріс Лумумба (1925—1961) — революціонер, перший прем'єр-міністр Демократичної Республіки Конго.
 Лумумба (фільм) — фільм 2000 р.

Див. також 
 Лубумбаші — місто в ДР Конго.